Ботані́чна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Вінниця.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Луганськ.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Львів.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Рівне.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Суми.
 Ботанічна вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці